

Петково () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.
 Петково () — село в Софійській області. Входить до складу общини Єлин Пелин.

Петково () — село в гміні Посвентне Білостоцького повіту Підляського воєводства